Příjmení Gage nese více různých osobností:

 Phineas Gage (1823–1860) – americký železniční dělník
 Randy Gage (* 1959) – americký autor knih o podnikání
 Ryan Gage (* 1983) – britský herec